SBS eller sbs har flere betydninger:
 SBS Broadcasting
 Smart Battery System